Pino de montaña puede referirse a:

 el nombre común de la planta Pinus mugo; o
 el nombre común de la planta Pinus uncinata.